

Patronyme 

 Clyde Tolson (1900-1975), numéro 2 du Federal Bureau of Investigation (FBI).
 Helen Tolson (1888-1955), suffragette britannique.
 Max Tolson (1945-), footballeur et entraîneur australien.

Autres 
 La rivière Tolson, cours d’eau de l’île Stewart/Rakiura, en Nouvelle-Zélande.
 Le Tolson Memorial Museum, musée situé à Huddersfield (Yorkshire de l'Ouest), en Angleterre.